Czesław Trzciński (in den deutschen NS-Urkunden Czeslaus Trzcinski, Aussprache ˈtʃɛsɫaf ˈt̪ʃtʂiɲski, * 6. Oktober 1907 in Łódź; † 11. November 1942 in Rappach) war ein polnischer Unteroffizier und Zwangsarbeiter in Deutschland, der ohne Gerichtsverfahren am polnischen Nationalfeiertag hingerichtet wurde.

Vor dem Krieg 

Czesław Trzciński war der Sohn von Stanisław Trzciński und seiner Frau Apolonia, geborene Pankwin. Er wurde in kleinbürgerlichen Verhältnissen in der damals zum russischen Kaiserreich gehörenden Arbeiterstadt Łódź geboren. Seine Eltern hatten vier weitere Kinder: drei Töchter und einen Sohn. Über den Beruf seines Vaters ist nichts bekannt. Czesław Trzciński erlebte als Kind den Ersten Weltkrieg und die Wiedergründung des polnischen Staates. Nach dem Schulabschluss ist er zum Schlosser ausgebildet worden. Dieser Beruf war dann später dafür entscheidend, dass man ihm eine Ausbildung in einer Pionierunteroffiziersschule anbot. Das Angebot nahm er an und machte vom 3. Januar bis zum 18. September 1929 eine Ausbildung an der Unteroffiziersschule des 1. Eisenbahnpionier-Regiments in Kraków, die er erfolgreich absolvierte. Nach der Entlassung ins Zivilleben arbeitete er als Schlosser in einer Fabrik. 1935 heiratete er Helena Kubiak (1912–2002).

Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit 
Im Zusammenhang mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 wurde Trzciński eingezogen und diente als „Plutonowy“, d. h. Unteroffizier in einer spezialisierten Pioniereinheit, dem 2. Bataillon für Eisenbahnbrücken. Er geriet am 23. September 1939 bei Kielce in deutsche Kriegsgefangenschaft. Als Kriegsgefangener (Gef.Nr. 5358) wurde er nach Deutschland gebracht und zunächst im Stalag V A in Ludwigsburg und anschließend im Stalag V C in Malschbach bei Baden-Baden inhaftiert. Von dort wurde er am 29. Juli 1940 als „Z.P.“ (vermutlich: „Zivilpole“, bzw. Zivilperson) entlassen, dem Arbeitsamt Schwäbisch Hall zugeteilt und zur Zwangsarbeit in der Landwirtschaft verpflichtet. Er arbeitete zunächst in der Gemeinde Waldbach bei Bretzfeld in Nordwürttemberg und anschließend im benachbarten Rappach beim Bauern Erhard. Lore E., die damals 12-jährige Tochter des Bauern, hat ihn als einen „sehr angenehmen und freundlichen Mann, der sich um alles kümmerte und bei den Kindern sehr beliebt war“, in Erinnerung behalten.
„Anfangs wurde er morgens von Wachmännern gebracht. Vermutlich von einem Lager in Waldbach. Da trug er seine polnische Uniform. […] Tagsüber trug er dann Arbeitskleider. Abends wurde er wieder in Uniform abgeholt. Später wurde er aus dem Lager entlassen und wohnte dann ganz im Haus, als der Vater in den Krieg musste. […] Natürlich aß er am Tisch mit allen andern mit. Er hatte im Wohnhaus im 1. OG ein Zimmer. Dies musste er später mit einer jungen Russin (Vera) teilen, die als Fremdarbeiterin auf den Hof kam. […] Auch zu den Tieren war er immer sehr sorgsam.“

Verhaftung 

An einem Frühsommermorgen 1942, als Trzciński im Kuhstall arbeitete, beobachtete ihn Christian Erhard, der auf dem Hof lebende Vater des Bauern, durch ein sehr kleines (etwa 15 × 15 cm großes) Fenster zwischen der Küche und dem etwas tiefer liegenden Stall und bemerkte etwas, was ihn sehr aufbrachte. Er wollte das nicht dulden und entschloss sich gleich, Trzciński bei Heinrich Wenninger anzuzeigen, obwohl seine Frau ihn dringend bat, dies sein zu lassen. Der Grund seiner Aufregung ist nicht näher bekannt, sicher ist jedoch, dass es sich um eine Lappalie handelte. Die Absicht des Altbauern war vermutlich, dass Trzciński auf einen anderen Hof verlegt würde. Er wurde jedoch am gleichen Tag von der Polizei abgeholt. Wie der genaue Ablauf der Haft zunächst war, ist nicht bekannt. Nach einer gewissen Zeit, vermutlich noch im Sommer 1942, suchten Beamte in schwarzen Ledermänteln (wohl Gestapoleute) die Familie Erhard auf und verhörten sie. Sie schauten sich auch sehr genau die Gegebenheiten auf dem Hof an. Es ist belegt, dass Trzciński am 27. Oktober 1942 um 12 Uhr in das Amtsgerichtsgefängnis Schorndorf eingeliefert und als „Volksschädling“ verzeichnet wurde; von dort hat man ihn noch am selben Tag um 17 Uhr an das „Polizeigefängnis Welzheim“ (das heißt das Konzentrationslager Welzheim) überstellt.

Hinrichtung 

Am 5. November 1942 erhielten alle Staatspolizeileitstellen im „Reich“, also auch die Stuttgarter Gestapo, ein Fernschreiben aus dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin über die neuen Richtlinien der Strafverfolgung gegen „Polen, Russen, Juden und Zigeuner“. Eine entsprechende Vereinbarung war zwischen dem „Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei“ Himmler und dem Justizminister Thierack getroffen und von Hitler gebilligt worden. Diese neuen Richtlinien entpflichteten die Staatspolizeistellen von richterlicher Kontrolle und Strafvorgabe und machten sie zu den Herrinnen des Verfahrens von der Annahme einer Anzeige gegen einen Beschuldigten bis zu dessen Exekution. Der Leiter der Staatspolizeileitstelle Stuttgart Friedrich Mußgay bestimmte den 11. November als Hinrichtungstag von Czesław Trzciński. Dies war der polnische Unabhängigkeitstag. Udo Grausam nimmt an, dass die Wahl dieses Datums beabsichtigt und als besondere Demütigung und Racheakt für die Kriegsniederlage 1918 gedacht war. Bereits ein Jahr zuvor, am 11. November 1941, waren auf Mußgays Anweisung oder mit seiner Billigung im Konzentrationslager Welzheim die beiden polnischen Zwangsarbeiter Franciszek Dembiński und Stefan Szczepaniak hingerichtet worden. Bei der Exekution von Czesław Trzciński, vermutlich die erste Hinrichtung auf Reichsgebiet nach der Bekanntgabe der neuen Richtlinien vom 5. November 1942, entschloss sich Mußgay, noch einen Schritt weiter zu gehen. Er ordnete offenbar an, die Exekution nicht im KZ Welzheim durchzuführen, sondern am früheren Arbeitsort von Trzciński und zwar im Beisein der in der Umgebung arbeitenden polnischen Zwangsarbeiter, vermutlich um diese besonders wirksam einzuschüchtern. Da zwischen der Einlieferung von Trzciński in Welzheim und seiner Hinrichtung nur rund zwei Wochen vergingen, musste offenbar während Trzcińkis Haft etwas Besonderes vorgefallen sein, was die SS gerade ihn zum nächsten Opfer bestimmen ließ.

Die Exekution von Trzciński verlief ganz nach dem von Mußgay angewendeten ‚Muster’. (Mehr dazu im Artikel Friedrich Mußgay.) Als Hinrichtungsstelle wurde eine nördlich von Rappach in einem Hang gelegene Senke gewählt, die Schindersklinge genannt wird. Am Morgen des 11. November 1942 riegelte die Polizei das Gelände vom Ort ab. Ein Militär-LKW mit hinten offener Plane brachte Trzciński von Bretzfeld her durch die ’’Kirchstraße’’ nach Rappach und fuhr weiter zur Hinrichtungsstelle. Trzciński saß im Führerhaus zwischen zwei uniformierten Wachmännern. Auf der Ladepritsche lag in der Mitte ein Sarg, auf beiden Seiten saßen mehrere polnische Arbeiter und standen zwei weitere uniformierte Wachmänner. Über den Ablauf der Exekution sind keine schriftlichen Unterlagen erhalten. Man weiß jedoch, dass mindestens ein Ortsvorsteher eines der umliegenden Dörfer die polnischen Arbeiter von dort zur Hinrichtungsstelle nach Rappach geführt hat. Es ist anzunehmen, dass auch die Ortsvorsteher der anderen umliegenden und zum Teil näher gelegenen Dörfer auf diese Weise der Gestapo in der Schindersklinge polnische Zwangszeugen zuführten. An der Hinrichtungsstelle hatten die deutschen Uniformierten die Befehlsgewalt inne. Ob der Stuttgarter Gestapochef Mußgay in Rappach selbst befehligte, ist bisher nicht erwiesen; es erscheint in diesem Fall sehr wahrscheinlich. Die erwähnten polnischen Arbeiter, die mit dem LKW vermutlich aus dem Konzentrationslager Welzheim gebracht wurden, waren Teil des Exekutionskommandos: als Handlanger der Befehlsgeber stellten sie den Galgen auf, führten die Exekution durch und mussten anschließend die Leiche in den Sarg legen und diesen auf den Kastenwagen verladen. Nachdem der Exekutionsleiter die Exekutionsverfügung vorgelesen hatte, die von einem polnischsprachigen Dolmetscher übersetzt wurde, wurde Trzciński um 10:10 Uhr erhängt. Es ist anzunehmen, dass der Ablauf der Hinrichtung fotografisch festgehalten wurde, wie das sonst üblich war, und dass die Fotos später in der Polizeileitstelle Stuttgart aufbewahrt wurden, doch dort wurden am Ende des Krieges sämtliche Unterlagen vernichtet. In der Regionalpresse wurde über die Hinrichtung nicht informiert – anders als bei Hinrichtungen, die Urteilen von Sondergerichten folgten.

Verbleib der Leiche 

Die Leiche von Czesław Trzciński wurde unmittelbar nach der Exekution zum Anatomischen Institut der Universität Tübingen gefahren. Dort wurde sie mit Karbol, Alkohol und Formalin behandelt und als „Muskel-Leiche“ in „Kiste 17“ verwahrt. Im Wintersemester 1942/43 hat der Präparationskurs sie zu seinen Zwecken verwendet. Nach dem Verbrauch wurde sie im Reutlinger Krematorium am Friedhof „Unter den Linden“ verbrannt und die Asche anschließend auf dem Gräberfeld X des Tübinger Stadtfriedhofs bestattet. Das Gräberfeld X war für die Aschen der Leichen aus dem Anatomischen Institut bestimmt, und sie wurden dort anonym bestattet. Erst 1980 wurden die vernachlässigten Massengräber des Gräberfeldes X neu gestaltet und mit sechs Bronzetafeln mit den Namen eines Teils der dort Bestatteten, unter anderem mit dem Namen von Czesław Trzciński (als Trzcinski Czeslaus), versehen.

Strafrechtliche Verfolgung 
Mußgay selbst hat im September 1946 in der Internierungshaft der Alliierten Selbstmord begangen, doch war er nicht der einzige Verantwortliche. Auch sein Stellvertreter Hans-Joachim Engelbrecht hatte den Bürgermeistern von Württemberg-Hohenzollern Exekutionen von Zwangsarbeitern angekündigt, der Leiter des Ostarbeiterreferats Gottfried Mauch war nachweisbar in mehreren Fällen Leiter eines Exekutionskommandos gewesen, und der Leiter der Abteilung Schutzhaft Ludwig Thumm fungierte mindestens einmal (in Oberndorf am Neckar) als Leiter eines Exekutionskommandos. Der Name Czesław Trzciński blieb den zuständigen Strafverfolgungsbehörden in der Bundesrepublik offenbar unbekannt. Zumindest der Generalstaatsanwalt bei dem Kammergericht Berlin kannte den Namen nicht, als er Anfang der sechziger Jahre gegen die ehemaligen Angehörigen des Reichssicherheitshauptamtes zu ermitteln begann, die von Berlin aus die 'Erlaubnis' gegeben hatten zur „Sonderbehandlung“ ausländischer Zwangsarbeiter, also zu ihrer Ermordung, und zwar an die Leitstellen der Geheimen Staatspolizei bzw. an die Höheren SS- und Polizeiführer der SS-Oberabschnitte im Reich. Die vom Berliner Generalstaatsanwalt im Lauf der 60er Jahre verfassten „Einleitungsvermerke“ über den Stand der Ermittlungen gegen mehrere ehemalige RSHA-Angehörige, nennen den Namen Czesław Trzciński nicht. Bis 1975 ist auch kein Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren in seinem Fall aufgeführt. Die damalige deutsche Justiz funktionierte zweifelsohne mangelhaft. Damit sie jedoch in solchen Fällen überhaupt tätig werden konnte, war sie auf Anzeigen angewiesen, weil die Gestapo ihre Unterlagen vernichtet hatte. Die Bevölkerung jedoch bevorzugte das Schweigen. Der Mord der nationalsozialistischen Polizei an Czesław Trzciński am polnischen Nationalfeiertag des Jahres 1942 ist juristisch ungesühnt geblieben.

Informationsfluss 
Trzcińskis Witwe, Helena Trzcińska, wurde nie offiziell von seinem Tod benachrichtigt. Sie erfuhr vermutlich Ende 1942 davon, durch einen Polen, der extra zu ihr nach Hause gekommen war. Sie ist auf die Nachricht hin ohnmächtig geworden. Außer dass ihr Mann hingerichtet wurde, wusste sie jahrelang nicht mehr. Sie war bei der Kindererziehung und beim Geldverdienen für die Familie auf sich selbst gestellt, und diese Aufgaben forderten ihre ganze Energie. Zum Gedenken an den Ehemann und Vater beteten sie und ihre Töchter auf dem Friedhof in Łódź, am Kreuz für die Toten ohne Grab, und zündeten dort Lichter an.
Erst 1989 wandte sich die Tochter Irena Maria Baran im Namen ihrer Mutter und in ihrem eigenen mit einer Suchanfrage an das Polnische Rote Kreuz. Auf diese Anfrage bekamen sie 1992 eine Antwort vom Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes in Bad Arolsen, die Exekutionsort und -datum nannte. Weitere Informationen (etwa über die Grabstätte) enthielt diese Antwort nicht.
Erst nach dem Tod von Helena Trzcińska erfuhr die Tochter Irena Maria im Zusammenhang mit den Nachforschungen von Udo Grausam von der Existenz einer Grabstätte ihres Vaters in Tübingen. Nachdem Udo Grausam im September 2008 vom Internationalen Suchdienst erfahren hatte, dass schon länger eine Anfrage der Familienangehörigen vorlag, nahm er den Kontakt auf und lud die Familie über den Internationalen Suchdienst (mit Vermittlung des Polnischen Roten Kreuzes) nach Tübingen ein. Die Tochter nahm die Einladung an und besuchte im Juni 2009 zum ersten Mal in ihrem Leben das Grab ihres Vaters auf dem Stadtfriedhof in Tübingen sowie die Hinrichtungsstelle bei Rappach.

Die Geschehnisse um Czesław Trzciński wurden von der Gemeinde Bretzfeld bisher nicht überliefert, im Brettachtaler Heimatbuch von 1983 fehlt dazu jede Erwähnung. Gemeinderat und Bürgermeister lehnten 2004 die Beteiligung an einem Zeichen des Gedenkens an Czesław Trzciński ab und verweigern seither jedes Gedenken. Damit setzt sich Bretzfeld offenbar in Gegensatz zu anderen Gemeinden, wo es vergleichbare Fälle gab und es inzwischen Zeichen des Gedenkens gibt.

Anmerkungen und Einzelnachweise

Bibliographie 
alphabetisch
 Hans A. Graef: Denkmal zur Herstellung der Würde von Czesław Trzciński. In: Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.): Polen und wir. Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung, Nr. 4/2010, S. 18–19. PDF
 Hans A. Graef: Denkmal zur Herstellung der Würde von Czesław Trzciński. In: „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, Nr. 66, November 2010, S. 28.
 Udo Grausam: Besuch und Gegenbesuch im Gedenken an Czesław Trzciński. In: „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, Vereinszeitschrift Nr. 64, Mai 2010, S. 28–30.
 Udo Grausam: Eugen Weber: „Dass Angehörige der Gestapo schwer misshandelt worden sind“. In: Wolfgang Proske (Hrsg.): NS-Belastete aus dem Norden des heutigen Baden-Württemberg, Kugelberg Verlag: Gerstetten 2018, S. 384–396. (=Täter Helfer Trittbrettfahrer, Band 8) ISBN 978-3-945893-09-8.
 Oonagh Hayes: Gedenken anstoßen? Warum am Gräberfeld X (der Opfer) gedacht wird. In: Ludger M. Hermanns/Albrecht Hirschmüller (Hrsg.): Vom Sammeln, Bedenken und Deuten in Geschichte, Kunst und Psychoanalyse. Gerhard Fichtner zu Ehren, frommann-holzboog Verlag e.K.: Stuttgart-Bad Cannstatt 2013, S. 37–60. (=Jahrbuch der Psychoanalyse, Beiheft 25) ISBN 978-3-7728-2640-5.
 Gerd Keller; Graham Wilson: Konzentrationslager Welzheim. Zwei Dokumentationen über das Konzentrationslager mit einem Vorwort von Alfred Hausser, Welzheim o. J. (nach 1988).
 Otfried Kies: Ein Opfer der Nazis im Zabergäu: der Pole Aleksander Krześciak. In: Heimatblätter aus dem Zabergäu. Zeitschrift des Zabergäuvereins, Heft 3, Jahrgang 2013, S. 1–6.
 Roland Maier: Gottfried Mauch. Der Schrecken der Zwangsarbeiter. In: Hermann G. Abmayr (Hrsg.): Stuttgarter NS-Täter. Vom Mitläufer bis zum Massenmörder, Schmetterling Verlag: Stuttgart 2009, S. 140–145. ISBN 978-3-896571-36-6.
 Friedrich Schlotterbeck: Je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. Erinnerungen eines deutschen Arbeiters 1933–1945. Mit einem Nachwort von Christa Wolf, Gabriele Walter Verlag: Stuttgart 1986, ISBN 3-925440-10-0 [erste Veröffentlichungen: Europa-Verlag: Zürich 1945 u. Dietz Verlag: Berlin 1948].
 Benigna Schönhagen: Das Gräberfeld X. Eine Dokumentation über NS-Opfer auf dem Tübinger Stadtfriedhof. Tübingen 1987 (=Kleine Tübinger Schriften; Heft 11).
 Weitere Hinweise auf Gedenkzeichen und Namen von Ermordeten in der Broschüre des Denkstättenkuratoriums NS-Dokumentation Oberschwaben (Hrsg.): Denkorte an oberschwäbischen Erinnerungswegen in den Landkreisen Bodenseekreis und Sigmaringen. 2012.

Weblinks 

chronologisch
 Uwe Geiger, Stadtarchiv Ebersbach an der Fils, 2007: Mieczysław Wiecheć – Ein Mahnmal als Gedenkort, Internetpräsenz der Stadt Ebersbach an der Fils

 Ein polnischer Zwangsarbeiter wurde 1942 in Bretzfeld-Rappach hingerichtet – Eine private Initiative setzt sich für ein angemessenes Gedenken ein. In: „Hohenlohe ungefiltert“, 21. Juli 2009

 Udo Grausam: „Stele auf Privatgrundstück enthüllt. Denkmal will Würde des erhängten Zwangsarbeiters Czesław Trzciński in Bretzfeld wieder herstellen“. Und: „Zum Besuch von Irena Maria Baran der Tochter des polnischen NS-Opfers Czesław Trzciński vom 11. bis 13. Juni 2009 in Tübingen und Bretzfeld“. In: „Hohenlohe ungefiltert“, 18. Juli 2010

 Hans A. Graef: Denkmal gegen das Vergessen. In: Stimme.de, 19. Juli 2010

 Zwangsarbeiter-Gedenken. Von Schildern und „Schild“-Bürgern. In: „Sie tun Gutes – wir reden drüber“, 22. Januar 2011

 Udo Grausam: „Sie werden hier als Steuerzahler gedemütigt. Vom Bretzfelder Kämmerer zum Gedenken an den ermordeten Polen Czesław Trzciński“. Eine Satire. In: „Hohenlohe ungefiltert“, 20. Januar 2012

 Shalini Spätling, Ebersbach/Fils, 20. Juni 2012: Gedanken zum Mahnmal, Internetpräsenz der Stadt Ebersbach an der Fils

 Hans A. Graef: „Gemeinde Bretzfeld lehnt Akt der Aufarbeitung und Versöhnung ab“ – festliche Gedenkveranstaltung in Waldenburg für Czesław Trzciński und andere Zwangsarbeiter. Veranstaltung des Vereins Gegen Vergessen – Für Demokratie am 9. November 2012 mit Vorträgen (hier in chronologischer Reihenfolge:) von Dr. Alfred Geisel, ehemals Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg, über den Fall an sich und die verdienstvolle Arbeit von Udo Grausam dazu, vom Historiker Friedemann Rincke vom Haus der Geschichte in Stuttgart über Das Schicksal der Zwangsarbeiter im Nationalsozialismus und vom ehemaligen Innenminister und Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg Frieder Birzele über die Deutsch-Polnische Aussöhnung nach den Verbrechen des Hitlerreiches. In: „Hohenlohe ungefiltert“, 16. November 2012

 Udo Grausam: „Das Bretzfelder Nicht-Gedenken“. Eine Satire. In: „Hohenlohe ungefiltert“, 2. Februar 2014

 Udo Grausam: „Der neue Gemeinderat von Bretzfeld und der neue Kreistag von Künzelsau – Herzlichen Glückwunsch“. Eine satirische Betrachtung von Udo Grausam. In: „Hohenlohe ungefiltert“, 4. Juni 2019

 Axel Gagstätter: „Opfer des Nationalsozialismus – Zwangsarbeiter in Bretzfeld“. Filmbeitrag. In: SWR Fernsehen, Landesschau Baden-Württemberg, 24. Juni 2020 (gesendet am 26. Juni 2020 um 18:45 Uhr, Landesschau mobil)

 Udo Grausam: „Opfer des Nationalsozialismus – Zwangsarbeiter in Bretzfeld ermordet“. Filmbeitrag im SWR-Fernsehen. In: „Hohenlohe ungefiltert“, 19. Juli 2020

Hingerichtete Person (NS-Opfer)
Häftling im KZ Welzheim
Pole
Geboren 1907
Gestorben 1942
Mann